Никола́й Стручко́в:
 Стручков, Николай Алексеевич (1922—1989) — советский военный юрист, учёный-правовед, генерал-майор внутренней службы.
 Стручков, Николай Константинович (род. 1986) — российский шашист, неоднократный чемпион мира по русским и бразильским шашкам, гроссмейстер.